Валенти́н Па́влов: Павлов, Валентин (род. 1961) — болгарский самбист, призёр чемпионатов Европы.
 Павлов, Валентин Васильевич (1916—1974) — советский военный, позднее — сотрудник милиции, капитан, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Павлов, Валентин Викторович (1929—2017) — советский дипломат.
 Павлов, Валентин Ефимович (1905—1986) — советский кинооператор.
 Павлов, Валентин Николаевич (род. 1966) — хирург, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ректор Башкирского медицинского института.
 Павлов, Валентин Сергеевич (1937—2003) — советский государственный деятель, министр финансов СССР (1989—1991), премьер-министр СССР (1991).